Bursaria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Bursaria ingår i familjen Pittosporaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Araliaordningen
Bursaria